Локве могу бити:

 Локва, мања количина воде која се задржи након кише, бара, множина су локве

или

 Локве (Горски Котар), сједиште истоимене општине у Горском Котару, Република Хрватска
 Локве (Алибунар), насеље у општини Алибунар, Република Србија
 Локве (Хаџићи), насеље у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Локве (Чапљина), насеље у општини Чапљина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Локва
 Локвица